William Cecil kan syfta på bland andra följande personer:

 William Cecil, 1:e baron Burghley (1520–1598), engelsk politiker och rådgivare till Elisabet I
 William Cecil, 2:e earl av Exeter (1566–1640), riddare av Strumpebandsorden
 William Cecil, 2:e earl av Salisbury (1591–1668), riddare av Strumpebandsorden
 William Cecil, 3:e markis av Exeter (1825–1895), medlem av Privy Council
 William Cecil, 5:e markis av Exeter (1876–1956), ledamot av överhuset
 William Cecil, 7:e markis av Exeter (1909–1988), ledamot av överhuset